Dan Jolley
Jolley (Iowa)

Desambiguação